

Sigle 
 Per Presa Visione
 Plum Pox Virus  – virus che causa la sharka
 Positive predictive value  – valore predittivo positivo di un test medico
Pay-per-view  – servizio interattivo della televisione

Chimica 
 PPV – poliparafenilenvinilene

Codici 
 PPV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Protection (Stati Uniti d'America)